Bosznia-Hercegovina
 Trn, falu Laktaši községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Trn, falu Široki Brijeg községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban
 Trn, falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban

 Észak-Macedónia
 Trn, falu Bitola községben, a Pelagoniai körzetben 

 Horvátország
Trn település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
 Trn, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben